Schanz est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1919-1992), lanceur américain de baseball
 (1853-1931), juriste et professeur allemand
 (né en 1972/73), actrice et mannequin américaine
 (1842-1914), philosophe allemand
 (né en 1968), tireur sportif olympique allemand

Toponyme

, glacier de la terre d'Ellsworth

Voir aussi
, station de train d'Aix-la-Chapelle

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand